Сорочинка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сорочинка — село в Сарыкольском районе Костанайской области.
Сорочинка — прежнее название села Аккайын в Махамбетском районе Атырауской области.

Россия 
 Сорочинка — село в Плавском районе Тульской области.
 Сорочинка — деревня в Щёкинском районе Тульской области.

Украина 
 Сорочинка — село в Кривоозерском районе Николаевской области